Томашгород — смт в Сарненському районі Рівненської області
 Томашгород — село в Сарненському районі Рівненської області
 Томашгород — залізнична станція в смт Томашгород